Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2012 — 7-я  женская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 8 европейских команд. Проходила с 29 января до 15 октября 2011 года.

Турнир 
Четыре команды присоединились с ЧЕ 2010:

Квалификационный турнир

Группа А

Группа В

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2012

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2012
2012 год в водном поло